НХЛ в сезоне 1993-1994 — стал 77-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Рейнджерс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 
{{16TeamBracket
| reseed1 = true
| RD1=Четвертьфиналы конференций
| RD2=Полуфиналы конференций(перепосев)
| RD3=Финалы конференций
| RD4=Финал Кубка Стэнли
| group1=Восточная конференция
| group2=Западная конференция

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=Рейнджерс
| RD1-score01=4
| RD1-seed02=8
| RD1-team02=Айлендерс
| RD1-score02=0

| RD1-seed03=2
| RD1-team03=Питтсбург
| RD1-score03=2
| RD1-seed04=7
| RD1-team04=Вашингтон
| RD1-score04=4

| RD1-seed05=3
| RD1-team05=Нью-Джерси
| RD1-score05=4
| RD1-seed06=6
| RD1-team06=Баффало
| RD1-score06=3

| RD1-seed07=4
| RD1-team07=Бостон
| RD1-score07=4
| RD1-seed08=5
| RD1-team08=Монреаль
| RD1-score08=3

| RD1-seed09=1
| RD1-team09=Детройт
| RD1-score09=3
| RD1-seed10=8
| RD1-team10=Сан-Хосе Шаркс
| RD1-score10=4

| RD1-seed11=2
| RD1-team11=Калгари
| RD1-score11=3
| RD1-seed12=7
| RD1-team12=Ванкувер
| RD1-score12=4

| RD1-seed13=3
| RD1-team13=Торонто
| RD1-score13=4
| RD1-seed14=6
| RD1-team14=Чикаго
| RD1-score14=2

| RD1-seed15=4
| RD1-team15=Даллас Старз
| RD1-score15=4
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=Сент-Луис
| RD1-score16=0

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=Рейнджерс
| RD2-score01=4
| RD2-seed02=7
| RD2-team02=Вашингтон
| RD2-score02=1

| RD2-seed03=3
| RD2-team03=Нью-Джерси
| RD2-score03=4
| RD2-seed04=4
| RD2-team04=Бостон
| RD2-score04=2

| RD2-seed07=4
| RD2-team07=Даллас Старз| RD2-score07=1
| RD2-seed08=7| RD2-team08=Ванкувер| RD2-score08=4| RD2-seed05=3| RD2-team05=Торонто| RD2-score05=4| RD2-seed06=8
| RD2-team06=Сан-Хосе Шаркс
| RD2-score06=3

| RD3-seed01=1| RD3-team01=Рейнджерс| RD3-score01=4| RD3-seed02=3
| RD3-team02=Нью-Джерси
| RD3-score02=3

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=Торонто
| RD3-score03=1
| RD3-seed04=7| RD3-team04=Ванкувер| RD3-score04=4| RD4-seed01=В1| RD4-team01=Рейнджерс| RD4-score01=4| RD4-seed02=З7
| RD4-team02=Ванкувер
| RD4-score02=3
}}1/4 конференцийНью-Йорк Рейнджерс  – Нью-Йорк Айлендерс    4:0 (6:0; 6:0; 5:1; 5:2)
Питтсбург – Вашингтон   2:4 (3:5; 2:1; 0:2; 1:4; 3:2; 3:6)
Баффало – Нью-Джерси    3:4 (2:0; 1:2; 1:2; 5:3; 3:5; 1:0; 1:2)
Бостон – Монреаль   4:3 (3:2; 2:3; 6:3; 2:5; 1:2; 3:2; 5:3)
Детройт – Сан Хосе   3:4 (4:5; 4:0; 3:2; 3:4; 4:6; 7:1; 2:3)
Калгари – Ванкувер  3:4 (0:5; 7:5; 4:2; 3:2; 1:2от; 2:3от; 3:4от)
Торонто – Чикаго  4:2 (5:1; 1:0; 4:5; 3:4; 1:0; 1:0)
Даллас – Сент Луис   4:0 (5:3; 4:2; 5:4; 2:1)1/2 конференцийНью-Йорк Рейнджерс  – Вашингтон   4:1 (6:3; 5:2; 3:0; 2:4; 4:3)
Нью-Джерси  – Бостон   4:2 (1:2; 5:6; 4:2; 5:4; 2:0; 5:3)
Торонто – Сан Хосе   4:3 (2:3; 5:1; 2:5; 8:3; 2:5; 3:2; 4:2)
Даллас  – Ванкувер    1:4 (4:6; 0:3; 4:3; 1:2; 2:4)Финалы конференцийНью-Йорк Рейнджерс  – Нью-Джерси  4:3 (3:4от; 4:0; 3:2от; 1:3; 1:4; 4:2; 2:1от) 
Торонто  – Ванкувер    1:4 (3:2от; 3:4; 0:4; 0:2; 3:4от)Финал'''.  Нью-Йорк Рейнджерс  – Ванкувер   4:3 (2:3от; 3:1; 5:1; 4:2; 3:6; 1:4; 3:2)

Награды и призы

См. также 
 Драфт НХЛ 1993
 Матч всех звёзд НХЛ 1994
 1993 год в спорте
 1994 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1993 год в хоккее
1994 год в хоккее